Timeo puede referirse a:

 Timeo de Locri, filósofo griego del siglo V a. C.
 Timeo, diálogo platónico en el que Platón da voz al mismo Timeo.
 Timeo de Tauromenio, historiador griego del periodo helenístico.
 Timeo Danaos et dona ferentes, frase latina que significa «Temo a los dánaos (griegos) incluso cuando traen regalos».

de:Timaios (Begriffsklärung)